.
Os legisladores ou reformadores são arcontes convocados pela aristocracia da pólis grega em meio a um contexto de tensão social encarregados de mediar essa tensão introduzindo inovações nas estruturas que compõem a pólis, ao mesmo tempo que mantém os privilégios oligárquicos dessa aristocracia. São exemplos de reformadores: Drácon, Sólon, Efialtes, Pisístrato e Clístenes.

Direito na Grécia Antiga
s.m. Aquele que dá leis ao povo: Licurgo foi o legislador de Esparta.
Fig. Pessoa que estabelece as normas de uma ciência, de uma arte: o legislador do Parnaso.
Membro do poder legislativo.